Burra bezeichnet:
 Burra (Australien), australische Stadt 
 Burra (Shetland) ist der kollektive Name der zwei Shetlandinseln East Burra und West Burra, sowie die Bezeichnung einer früheren Civil parish, zu der noch weitere, kleinere Inseln gehörten
 eine aus Afrika stammende Trommel in Jamaika
 eine Messingtrommel in der Volksmusik des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh

Burra ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Burra (1905–1976), britischer Maler
 John Burra (* 1965), tansanischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Bura